Barušići (Buzet), een plaats in Kroatië
 Barušići (Malinska-Dubašnica), een plaats in Kroatië